Nicippe – personaggio della mitologia greca. Figlia di Pelope ed Ippodamia, sposa di Stenelo e madre di Euristeo, Alcione, Medusa ed Ifi
 Nicippe – personaggio della mitologia greca. Una delle cinquanta figlie di Tespio e madre di Antimaco, avuto da Eracle
 Nicippe – personaggio della mitologia greca. Una sacerdotessa di Demetra a Dotion in Tessaglia. La dea assunse le sue sembianze per fermare Erisittone